José Luis González (1937) mexikói zeneszerző
 José Luis González Dávila (1942–1995) mexikói válogatott labdarúgó, olimpikon
 José Luis González Sánchez (1957) spanyol középtávfutó, olimpikon
 José Luis González China (1966) mexikói válogatott labdarúgó, edző
 José Luis González (1984) argentínai röplabdázó, olimpikon